Maria II – królowa Anglii i Szkocji 1689-1694
 Maria II – królowa Portugalii 1826-1828 i 1834-1854